Michelle Maylene (Edwards, na Califórnia, 21 de janeiro de 1987) é uma atriz e modelo norte-americana.

Biografia 
Frequentou a High Desert School, onde se graduou como oradora na classe de 2005.  Seu pai é descendente de franceses, e sua mãe é descendente de filipinos e havaianos. 

Ela já foi comprometida com o actor Marcus Patrick.

Carreira
Maylene apareceu em Jenna Jameson’s American Sex Star e foi finalista da primeira temporada. Também apareceu nos programas da Playboy TV, Night Calls e Canoga Park, e em 2008 tornou-se correspondente de notícias para o Adult Video News, no website AVNLive.com. Ela também pode ser vista no papel de "Karen" na série Co-Ed Confidential do canal Cinemax. Michelle possui contrato de trabalho com a Shakir Entertainment Management.

Ela fez sua estreia como dançarina de destaque em 2006, sua mãe também era uma dançarina exótica.

Em 2011 Maylene fez o papel de Esha em um episódio chamado de "Downtime", na série de televisão Chemistry, da Cinemax.

Filmografia

Teen Idol 3 (2005)
Barely Legal Corrupted 6 (2005)
Sakura Tales 9 (2006)
Jack's Playground 32 (2006)
Who's Your Daddy Vol 8 (2006)
Explosive Fantasies (2007)
Pledge This (2007)
Co-Ed Confidential (2007–2010)
Cougar School (2009)
Lust at First Bite (2010)
Sexual Witchcraft (2010)

Prémios
2005: XRCO Award indicada – Cream Dream
2007: AVN Award indicada – Best New Starlet
2008: AVN Award indicada – Best Crossover Star

Ligações externas 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores dos Estados Unidos